Zapatisterne kan referere til to forskellige politiske bevægelser i Mexico:

Zapatisterne (Mexicanske Revolution) – en kampstyrke under den mexicanske revolution, anført af Emiliano Zapata

Ejercito Zapatista de Liberacion Nacional – en væbnet gruppe opstået i 1990'erne, rettet imod den mexicanske regering

Politiske bevægelser